Der Gefangene der Botschaft steht für:

 Der Gefangene der Botschaft (Drama), Drama von Edzard Schaper 
 Der Gefangene der Botschaft (Fernsehfilm), Fernsehfilm von Nicolas Gessner